Bevan Docherty (1977-), triathlète néo-zélandais
Nicola Docherty (1992-), footballeuse écossaise
Tommy Docherty (1928-2020), footballeur écossais
Valerie Docherty, femme politique canadienne